De Rally van Portugal 1975, officieel 9º Rallye de Portugal Vinho do Porto, was de 9de editie van de Rally van Portugal en de zesde ronde van het Wereldkampioenschap Rally in 1975. Het was de 27ste rally in het FIA Wereldkampioenschap Rally.

Resultaten

Statistieken

Klassementsproef winnaars

Overzicht

Stand

Constructeurskampioenschap

Externe links
 Resultaten op Rallybase.nl
 Resultaten op Juwra.com

Por
Rally van Portugal